Ла-Сель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 670 км на південний схід від Парижа, 60 км на схід від Марселя, 32 км на північ від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 502 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1261,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Ла-Сель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Сель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар